Pilsinger ist der Familienname folgender Personen:

 Petrus Pilsinger (* 1964), österreichischer römisch-katholischer Ordenspriester und Abt von Stift Seitenstetten
 Stephan Pilsinger (* 1987), deutscher Politiker (CSU), MdB